Bergère (frz.: ‚Schäferin‘) steht für:

 Bergère (Sessel), ein Möbelstück des 18. bis 19. Jahrhunderts
 Bergère (Hut), einen Frauenhut des 18. Jahrhunderts

Bergère oder Bergere ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Bergere (1918–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Léo Bergère (* 1996), französischer Triathlet

Siehe auch:
 Bergér